Irías ist der Familienname folgender Personen:
 Edmundo Paguaga Irías (1923–2008), nicaraguanischer Politiker
 Julián Irías (1880–?), nicaraguanischer Politiker, Präsident von Nicaragua
 Virgilio López Irías (1937–2004), honduranischer Geistlicher